Champriond steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Anglefort im Département Ain, Frankreich
 eine Anhöhe in der Gemeinde Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg, Schweiz